Giuseppe Piromalli – criminale italiano, padre dell'omonimo Giuseppe Piromalli
Giuseppe Piromalli – criminale italiano, figlio di Giuseppe Piromalli
Giuseppe Piromalli – attore italiano